Ким Мин Чхан (, 26 февраля 1987 года, Ыйсон, Республика Корея) — южнокорейский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

В составе мужской сборной Южной Кореи участник  и зимних Универсиад 2007, 2009, 2011 и 2013.

Достижения 
 Зимние Универсиады: золото (2011).
 : золото (), бронза (, ).
 Тихоокеанско-Азиатский чемпионат по кёрлингу среди юниоров: серебро (2007), бронза (2006).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте зимних Олимпийских игр 2018
 Профиль на сайте зимней Универсиады 2013 
 Team Chang-Min Kim - Grand Slam of Curling
 Видео: Тихоокеанско-азиатский чемпионат по кёрлингу 2017, 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Республики Корея
Чемпионы Тихоокеанско-Азиатского региона по кёрлингу
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Тренеры по кёрлингу Республики Корея